Losbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Losbach (Schonach im Schwarzwald), Zinken der Gemeinde Schonach im Schwarzwald im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Losbach (Triberg im Schwarzwald), Wohnplatz der Stadt Triberg im Schwarzwald im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Losbach (Gutach), linker Zufluss der Gutach vor der Steinbissäge, Stadtteil Gremmelsbach, Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Losbach (Rennenberger Bach), rechter Zufluss des Rennenberger Bachs (zum Mittelrhein) vor Peterhof, Stadt Linz am Rhein, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Loosbach